Jugendhaus 
 bezeichnet eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
 war die (euphemistische) offizielle Bezeichnung einer geschlossenen Einrichtung des Strafvollzugsdienstes der DDR. Diese waren seit 1967 neben den Justizvollzugsanstalten speziell für Jugendliche eingerichtet worden.